Contaminant war eine 2006 gegründete, deutsche Melodic-Death-Metal-Band. Die Namensänderung von Avengers of Death in Contaminant erfolgte im Jahr 2008 nach einem nahezu kompletten Besetzungswechsel und ihrem Debüt-Album Masquerade.

Geschichte

2006–2008: Gründung als Avengers of Death 
Die Geschichte von Contaminant begann im Herbst 2006. Bandgründer Andy White fixierte erste Strukturen mit dem Projekt Avengers of Death. Johannes Zrenner, sein Bruder Christian Zrenner, Thomas Klinger und Stefan Kuchenreuther schlossen sich dem Projekt an und entwickelten einen neuen, düsteren Stil, besonders mit symphonischen und elektronischen Elementen. Dieser charakterisiert bis heute ihre einzigartige Kunst. Im Jahreswechsel 2006/2007 stieß Sänger „Samuel Islam“ der Band Speichelbroiss hinzu. Während dieser Zeit produzierten sie die Demo-LP Crusade to Hell im Jahre 2007. Im Jahr 2008 verließen Sänger „Samuel Islam“ und Thomas Klinger die Band.

2008–2017: als Contaminant 
Das Jahr 2008 erwies sich als Wendepunkt, als der Bandname in „Contaminant“ geändert und Ende dieses Jahres ihr selbst produziertes Album Masquerade mit Sänger Fabi Grey veröffentlicht wurde.

Noch im selben Jahr sah man Julian Nelhiebel am Keyboard, welcher die Band im Jahr 2009 wieder verließ. Ab diesen Zeitpunkt arbeitete man mit einem Live-Synthesizer-Sample-System, um den nötigen Contaminant-Sound zu erschaffen.
2009 teilten sie auf dem in Slowenien stattfindenden Metalcamp mit Bands wie Nightwish, Dimmu Borgir, Amon Amarth, Kreator und Lamb of God die Bühne. Auf vielen weiteren Auftritten wurde die Band von der deutschen Sängerin „April Sky“ in der Ballade Iron Butterfly begleitet. Ende des Jahres 2009 verließen Christian Zrenner und Stefan Kuchenreuther das Projekt. Ein Jahr später verließ Johannes Zrenner die Band. 2011 begann ein Neuanfang, als Andy White neue Mitglieder involvierte. Fabi Grey kam als fester Sänger zurück. Im Februar 2011 schloss sich Gitarrist Johannes Hößl dem neuen Konzept an. Die Besetzung ließ nicht lange auf sich warten, was ein Schritt zur Demo-Produktion im Contaminant Home Studio & Aexxys-Art Studio von Bassist Stephan Fimmers (Necrophagist) war.

Im darauf folgenden Jahr wurde das Schlagzeug durch Paul Tremor und der Bass durch Markus Corone besetzt. Ende des Jahres 2013 verließ Gitarrist Johannes Hößl die Gruppe. Anfang 2014 setzte das Konzept die Aufnahmen des bisher unveröffentlichten Materials fort. Nach Angaben der Band war ein neues Album bereits in Arbeit. Im August 2015 wurde Gitarrist Jonas Range integriert.

Im Jahr 2017 wurde dann das letzte Album mit dem Titel ReGeneration von der deutschen Plattenfirma Metalizer Records weltweit veröffentlicht.
Es folgte anschließend eine Tour durch Deutschland, Österreich und Tschechien.

Contaminant blickt auf unzählige nationale wie auch internationale Konzerte mit Bands wie Nightwish, Dimmu Borgir, Amon Amarth, Kreator, Lamb of God, Satyricon, Deathstars, Equilibrium, Hämatom, Belphegor, Vader oder Necrophobic zurück.

Stil 
Contaminant kreierten eine Mischung diverser Einflüsse aus Death Metal, Black Metal, Industrial, Elektro und orchestralen Elementen, gepaart mit englischsprachiger Lyrik, die sich meist mit menschlichen Abgründen und sozialkritischen Themen zu einem Gesamtsound fügt, der an Computerspiele à la Bioshock oder Doom erinnert, deshalb auch der Bandname „Contaminant“ (Verunreinigung).
Anfangs wurde die typische Contaminant Atmosphäre durch live Keyboards realisiert, später jedoch durch ein spezielles Samplesystem ersetzt.
Optisch war die Band vor allem durch ihr spezielles, aggressives Auftreten schnell von anderen Acts zu unterscheiden.
Der Gesang wird überwiegend dem „Growling“ und „Screaming“ zugeschrieben.

Bandmitlgieder

Diskografie

Als Avengers of Death 
 2007: Crusade to Hell (Demo)

Als Contaminant 
 2008: Masquerade (Studioalbum, Eigenveröffentlichung)
 2011: Darkness Reflects the Heaven (EP, Eigenveröffentlichung)
 2017: ReGeneration (Studioalbum, Metalizer Records)

Weblinks

Einzelnachweise 

Deutsche Band
Melodic-Death-Metal-Band
Gegründet 2006